Ислита има више значења:

 Ислита (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ислита, Ислета (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику